Чемпионат мира по борьбе 2019 года прошёл в столице Казахстана Нур-Султане с 14 по 22 сентября. Соревнования, которые были отборочными на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, прошли в спортивном комплексе «Барыс Арена». Церемония открытия состоялась в воскресенье 15 сентября, с речью выступили председатель UWW Ненад Лалович, заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев и аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, клятву от имени спортсменов произнёс Нургали Нургайыпулы, от имени судей — Ерик Жумабеков. Талисманом чемпионата был выбран снежный барс Намыс. С 22 по 23 сентября в Нур-Султане прошёл также чемпионат мира по грэпплингу.

Впервые в каждой весовой категории определялись 4 «сеяных» борца (лидеры сезона по рейтингу)

Председателем организационного комитета чемпионата мира был Ерлан Кожасбай (ранее — бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы), в состав комитета также входили вице-президент НОК Данияр Абулгазин, генеральный секретарь НОК Сакен Мусайбеков, вице-президенты Федерации борьбы Гюзель Манюрова и Даулет Турлыханов, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев

Три борца вольного стиля были дисквалифицированы из-за нарушения антидопинговых правил: Эльмар Мамедов (Франция, до 74 кг), Баджа Хутаба (Сирия, до 125 кг) и Хасанбой Рахимов (Узбекистан, до 125 кг). Новые олимпийские лицензии были выданы странам следующих борцов с самым высоким рейтингом в весе 74 кг (Польша) и 125 кг (Иран, Республика Косово).

Календарь

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Медальный зачёт

По видам борьбы

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Международные спортивные соревнования в Астане
Международные соревнования по борьбе в Казахстане
Сентябрь 2019 года
Квалификация на летние Олимпийские игры 2020